Магомедов, Абдулла:
 Магомедов, Абдулла (1869—1937) — кумыкский поэт. Народный поэт Дагестана.
 Магомедов, Абдулла Абдуллаевич (род. 1942) — доктор политических наук, академик РАСГН.
 Магомедов, Абдулла Гаирбекович (род. 1962) — советский борец вольного стиля.
 Магомедов, Абдулла Магомедович (1902—1974) — советский коневод, Герой Социалистического Труда.
 Магомедов, Абдулла Омарович (род. 1978) — российский боец ушу.
 Магомедов, Абдулла-Руслан Абдурахманович (род. 1981) — российский тхэквондист.